Puddington (Devon)
 Puddington (Cheshire)